Barrica (Espanha) — município espanhol da Biscaia, País Basco
 Barril — recipiente para armazenar líquidos, especialmente vinhos
 Guilherme Clidenor de Moura Capibaribe — pintor brasileiro cearense

Desambiguação